Hyung-Taik Lee e Cecil Mamiit hanno battuto in finale Jacob Adaktusson e Dudi Sela 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee /  Cecil Mamiit (Campioni)
 Prakash Amritraj /  Rohan Bopanna (semifinali)

Assente
 Ivo Klec /  Pavel Šnobel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2006